Влади́мир Евге́ньевич Бесча́стных () — советский и российский футболист, нападающий, после завершения карьеры — тренер. Брат-близнец Михаила Бесчастных.

Игровая карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы московского «Динамо», где его первыми тренерами были Владимир Козлов, Виталий Трунин и Александр Минаев. В скором времени оказался в дубле московского «Спартака». Отыграв один год, был привлечён к матчам основной команды, за которую дебютировал 29 марта 1992 года в возрасте 17 лет и 362 дней — отметился дублем в ворота «Крыльев Советов». Стал одним из 16 футболистов, которым удалось забить гол в возрасте 17 лет в высшей лиге чемпионата России.

В первом же сезоне во взрослом футболе забил девять голов во всех турнирах. 10 мая 1992 года оформил дубль в ворота ЦСКА в финальном матче последнего в истории Кубка СССР, принеся «Спартаку» победу со счётом 2:0. В следующем сезоне стал основным нападающим команды и одним из её лидеров, только в чемпионате России отличившись 18 раз (этот результат позволил ему войти в тройку лучших бомбардиров чемпионата). Выделялся физической мощью, техникой, хорошо поставленным ударом с обеих ног и игрой  головой. Первую половину 1994 года провёл в «Спартаке», забив 12 голов. За этот период он стал трёхкратным чемпионом России.

Летом 1994 года перешёл в «Вердер», который на тот момент был одним из ведущих клубов Германии. Первый сезон в составе бременцев оказался одним из наиболее успешных в карьере Бесчастных: он имел постоянное место в составе, отличился 14 голами во всех турнирах, а его клуб лишь на очко отстал от ставшей чемпионом дортмундской «Боруссии». Однако после того как инициатор приглашения главный тренер команды Отто Рехагель покинул свой пост, Бесчастных потерял место в стартовом составе и довольствовался лишь выходами на замену.

Желая получать больше игровой практики, в конце лета 1996 года перешёл в испанский «Расинг». На протяжении пяти лет его выступлений команда регулярно боролась за сохранение места в Примере. В первые два сезона Бесчастных забивал по 10 голов в чемпионате, однако затем был переведён на фланг полузащиты. По итогам сезона 2000/2001 «Расинг» всё же покинул Примеру, после чего Бесчастных выразил желание покинуть команду, не желая выступать во Втором дивизионе.

Летом 2001 года вернулся в «Спартак», и забив до конца сезона девять голов, помог выиграть команде очередной чемпионский титул. В следующем сезоне стал лучшим бомбардиром команды. После этого новый президент «Спартака» Андрей Червиченко взял курс на омоложение команды, и Бесчастных под давлением руководства был вынужден покинуть клуб.

Вторую половину сезона провёл в турецком «Фенербахче», однако за это время сумел забить лишь один гол. Следующие несколько лет провёл в российских клубах «Кубань», «Динамо» Москва, «Орёл», «Химки» и «Волга» Тверь. Последним клубом в его карьере стала казахстанская «Астана». После окончания контракт в декабре 2008 года принял решение завершить карьеру футболиста, однако уже 13 декабря объявил, что намерен продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде», который тренировал его бывший партнёр Илья Цымбаларь, однако в итоге трансфер не состоялся.

Позже Бесчастных вместе с другим бывшим спартаковцем Дмитрием Хлестовым играл за команды Высшей лиги ЛФЛ в Северо-восточном округе Москвы «Интер». Кроме того, в 2012 году он был заявлен за любительский тульский «Арсенал», однако в итоге не принял участия ни в одном из матчей.

В сборной 
Дебют Бесчастных за национальную сборную России состоялся 16 августа 1992 в матче против сборной Мексики (это был первый матч в истории российской команды). Защищал цвета сборной на чемпионате мира 1994, Евро-1996 (отметился голом в ворота сборной Чехии) и чемпионате мира 2002. Всего за сборную нападающий провёл 71 матч и забил 26 голов, долгое время он являлся лучшим бомбардиром команды, однако в 2014 году его обошёл Александр Кержаков.

Наиболее успешным для Бесчастных был отборочный цикл к чемпионату мира 2002. Он был игроком основы и отметился важнейшими голами в ворота сборных Швейцарии и Югославии (оба матча завершились со счётом 1:0), а в решающем матче отметился хет-триком в ворота тех же швейцарцев. В финальной части турнира также был основным нападающим команды. В матче второго круга со сборной Японии при счёте 0:0 не сумел забить в пустые ворота, в результате россияне уступили со счётом 0:1. В решающем матче с командой Бельгии Бесчастных сумел сравнять счёт, однако сборная России вновь проиграла со счётом 2:3 и покинула турнир.

После чемпионата мира принял участие лишь в одном матче сборной, отметившись голом в ворота сборной Ирландии 7 сентября 2002 года. После этого перестал вызываться в состав сборной.

Все голы за сборную России

Статистика выступлений

Клубная 

1Включая 1 матч в Суперкубке Германии 1994
2Включая 1 гол в Суперкубке Германии 1994

Тренерская карьера 
В 2009 году окончил Высшую школу тренеров с категорией «Б». В мае 2011 года перешёл на работу в футбольную академию имени Фёдора Черенкова, готовящей игроков для команды московского «Спартака». За время его работы с командой академии 1997 года рождения были выиграны Кубок «Спартака», первенство России и первенство Москвы.

20 мая 2014 года возглавил молодёжную команду «Спартака». 5 декабря 2015 года был отправлен в отставку.

С 29 июня 2016 — старший тренер клуба «Тосно», с которым вышел в премьер-лигу. В ноябре 2017, после поражений клуба от «Краснодара» 1:3 и «Зенита» 0:5 был отстранён от работы.

С 2018 года работал в СДЮСШОР-63 «Смена» тренером с командой игроков 2001 года. В октябре 2019 был назначен на должность главного тренера ФК «Факел» Воронеж. 5 сентября 2020 Бесчастных и руководство клуба приняли решение расстаться.

Статистика в качестве главного тренера 

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!rowspan="2"|Клуб
!rowspan="2"|Страна
!rowspan="2"|Начало работы
!rowspan="2"|Окончание работы
!colspan="8"|Результаты
|-
!И!!В!!Н!!П!!ГЗ!!ГП!!РМ!!% победы
|-
|align=left|Факел
|
|align=left|16 октября 2019
|align=left|05 сентября 2020
|17||3||2||12||9||34||-25||16,67 %
|-
!colspan="4" align="center" valign=middle|Всего
!17!!3!!2!!12!!9!!34!!-25!!16,67 %|}

 Достижения 

 Командные Спартак Чемпион России: (4) 1992, 1993, 1994, 2001
 Обладатель Кубка СССР: 1991/92
 Обладатель Кубка России: (2) 1993/94, 2002/03
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: (2) 1993, 1994
 Бронзовый призёр Чемпионата России: 2002Вердер Обладатель Суперкубка Германии: 1994Химки'''
 Победитель Первого дивизиона России: 2006

Личные 
 Член Клуба Григория Федотова (147 голов)
 Член Клуба «100» российских бомбардиров (152 гола)
 Игрок года футбольного клуба «Спартак» Москва: 2002

Личная жизнь 
Дважды был женат. Вторая жена, Светлана, познакомилась с ним, работая стюардессой, позже окончила МГУ. Работает в компании Max Mara.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в Испании и Германии

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК ФШМ
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Истра»
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Женис»
Члены Клуба 100
Члены Клуба Григория Федотова
Тренеры ФК «Факел»